Руперт од Палатината (Праг, 17. децембар 1619- Вестминстер, 29. новембар 1682) је био немачки војник, адмирал, научник и ки+олонијални управник. Био је син Фридриха V Палатинског и Елизабете Стјуарт.

Породично стабло 

Рођени 1619.
Умрли 1682.